Зонголика има више значења:

 Зонголика (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Зонголика (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Зонголика (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Зонголика (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Зонголика (Зонголика, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику